Sučan je bývalé jméno pro:

 Partizansk – město v Přímořském kraji Ruské federace
 Partizanskaja (řeka) – řeka v Přímořském kraji Ruské federace